Metro 2033 può significare:
 Metro 2033 - romanzo dello scrittore russo Dmitrij Gluchovskij;
 Metro 2033 - videogioco sparatutto in prima persona del 2010, derivato dal romanzo.